Karamtschakowa ist der Familienname folgender Personen:

 Inga Alexejewna Karamtschakowa (* 1978), russische Ringerin
 Natalja Alexejewna Karamtschakowa (* 1975), russische Ringerin